MCB (motorfiets), een motorfietsmerk
MCB (bedrijf), een handelsorganisatie
 MCB, een Curaçaose bank